Арруасу () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Барранка. Занимает площадь 5,7 км². Население — 106 человек (на 2005 год). Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры